

Geografia
 Nocchi – frazione del comune italiano di Camaiore in Provincia di Lucca

Persone
 Bernardino Nocchi – pittore italiano
 Isotta Nocchi – calciatrice italiana
 Venanzio Nocchi – politico italiano